Tour di rugby a 15 in Sudafrica